Nueva Georgia puede designar o referirse a varios conceptos o lugares:

 La Isla de Nueva Georgia, en el grupo de islas del mismo nombre, perteneciente a las Islas Salomón.
 El grupo de islas de Nueva Georgia, en la provincia Occidental de las Islas Salomón.
 El Estrecho de Nueva Georgia, en las Islas Salomón.
 La Batalla de Nueva Georgia, producida durante la Segunda Guerra Mundial en las Islas Salomón.
 Al grupo de Lenguas de Nueva Georgia, diez lenguas austronesias que se dividen a su vez en:
 Lenguas de Nueva Georgia Occidentales
 Lenguas de Nueva Georgia Orientales

Geografía de las Islas Salomón